Het ATP-toernooi van Hamburg 1991 (met de officiële naam German Open) vond plaats van 6 tot en met 12 mei 1991. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

ATP-toernooi van Hamburg
Hamburg